La Recopa de Europa 1961-62 fue la segunda edición de la Recopa de Europa y la primera organizada directamente por la UEFA. Participaron los campeones nacionales de copa en la temporada anterior. Esta edición se generalizó a más países, pues la disputaron 23 clubes representando a sus respectivas federaciones.

La final, disputada a partido único, enfrentó al Atlético de Madrid con el vigente campeón, el AC Fiorentina. Tras el empate a uno del partido jugado en el estadio Hampden Park de Glasgow, se disputó un partido de desempate en el Neckarstadion de Stuttgart, con victoria del equipo colchonero por 3 a 0. Dicho partido se celebró cuatro meses después del primer partido que acabó en empate, debido a que ese verano se jugó el Mundial de Chile 62 y no había fechas disponibles.

Ronda previa

Rondas siguientes

Final

Partido reglamentario

Partido de desempate

Notas

Véase también 
 Recopa de Europa

Publicaciones varias 
  

Recopa de Europa
Fútbol en 1961
Fútbol en 1962
Historia del fútbol de España
Historia del Club Atlético de Madrid